Gaedechens ist der Familienname folgender Personen: 

 Cipriano Francisco Gaedechens (1818–1901), deutscher Lokalhistoriker und Politiker
 Otto Christian Gaedechens (1791–1856), deutscher Kaufmann, Assekuranzmakler, Kunstliebhaber und Numismatiker
 Rudolf Gaedechens (1834–1904), deutscher Klassischer Archäologe

siehe auch Ingo Gädechens (* 1960), deutscher Politiker